Гран-при Португалии 1991 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1991 года. Прошёл на трассе Эшторил в Португалии. Соревнования состоялись 22 сентября 1991 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг был установлен Найджелом Мэнселлом с временем 1:18,179 и сохранен за ним несмотря на дисквалификацию. Следующий по скорости круг установил Патрезе с временем на 0,171 с хуже - 1:18,350

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Португалии